De mannenmarathon op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats in Peking op 24 augustus met finish in het Nationale Stadion van Peking. De start vond om 7:30 uur in de ochtend plaats.

Verloop 
Nagenoeg alle favorieten waren van de partij, behalve wereldrecordhouder Haile Gebrselassie, die de omstandigheden onvoldoende vond om mee te doen. Er was geen Belgische deelnemer, wel een Nederlandse, Kamiel Maase.

Het weer was tamelijk zonnig, de luchtvochtigheid lag vrij hoog. De temperatuur bij de start was 23°; later liep deze op tot een graad of 28. De kopgroep nam al gauw een hoog tempo aan en hield dit de hele wedstrijd vol. De kopgroep bestond reeds tamelijk vroeg uit slechts vijf personen: Samuel Wanjiru, Jaouad Gharib, Yonas Kifle, Deriba Merga en Martin Lel. Na 29 kilometer vielen Lel en Kifle af, na 35 kilometer viel ook Merga weg. Uiteindelijk ging alleen Samuel Wanjiru aan kop en won - als eerste Keniaan - de race. Nadat Jaouad Gharib als nummer twee was binnengekomen, rende verrassend genoeg Tsegay Kebede in de laatste vierhonderd meter Deriba Merga voorbij en ging als nummer drie over de streep.

De tijd van Samuel Wanjiru (2:06.32) is een nieuw olympisch record.

Kwalificatie 
De kwalificatielimieten waren 2:15.00 voor de A-limiet en 2:18.00 voor de B-limiet.

Records 
Voor deze wedstrijd was het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 DNS Niet gestart
 DNF Niet gefinisht
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie
 OR Olympisch record

Mannen 42195
Olympische Zomerspelen 2008/marathon mannen